Князь Дмитрий Самуил Полубинский (ок. 1615 — 8 августа 1687) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, подчаший слонимский (1640—1659), хорунжий слонимский (1659—1660), маршалок слонимский (1660—1670), воевода новогрудский (1670—1687).

Биография 
Происходил из литовского княжеского рода Полубинских. Сын слонимского земского судьи князя Михаила Ивановича Полубинского (ум. 1651) и Эльжбеты Корсак, дочери полоцкого подкомория Романа Криштофа Корсака.

В 1632 году князь Дмитрий Самуил Полубинский присутствовал на «элекции» (избирательном сейме), который избрал новым королём Речи Посполитой Владислава IV Вазу (1632—1648). В 1640 году после смерти своего старшего брата Николая Дмитрий Полубинский был назначен подчашим слонимским. В 1655 году был избран депутатом от слонимского повета на трибунал Великого княжества Литовского.

Участник русско-польской войны 1655—1667 годов. В 1655 году стал поручиком в гусарской хоругви хорунжего трокского князя Марциана Огинского. В марте 1659 года Дмитрий Полубинский был назначен хорунжим слонимским, а в 1660 году стал маршалком слонимским. Дмитрий Самуил Полубинский перешел в чине хорунжего на службу в королевскую гусарскую хоругвь, в которой поручиком служил его родственник, польный писарь литовский князь Александр-Гилярий Полубинский. В 1660 году в составе гусарской хоругви А. Полубинского участвовал в боях с русскими войсками под Полонкой (28 июня) и на реке Басе (8 октября). В ноябре 1661 года Дмитрий Самуил Полубинский участвовал в разгроме польско-литовской армией русского войска под командованием князя И. А. Хованского в битве под Кушликами. В 1663-1664 годах Дмитрий Самуил Полубинский в составе гусарской королевской хоругви участвовал в неудачной военной кампании польского короля Яна Казимира Вазы на Левобережной Украине. С августа 1664 до весны 1665 года князь Дмитрий Полубинский со своей хоругвью находился в Минске, защищая границы Великого княжества Литовского от нападений отрядов московской армии. В 1665 году князь Дмитрий Самуил Полубинский под командованием своего родственника Александра-Гилярия Полубинского участвовал в военных действиях против рокошан Ежи Себастьяна Любомирского.

Весной 1667 года маршалок слонимский князь Дмитрий Самуил Полубинский был вторично избран послом на сейм. Вошел в состав комиссии, созданной сеймом для решения вопросов с оплатой денежного содержания литовскому войску.

В 1669 году Дмитрий Полубинский присутствовал на церемонии избрания («элекции») короля Речи Посполитой Михаила Корибута Вишневецкого (1669—1673) и подписался под присягой, данной новым королём (7 июля). В 1670 году при поддержке своего родственника, великого маршалка литовского Александра-Гилярия Полубинского, князь Дмитрий Самуил Полубинский получил должность воеводы новогрудского. В 1679 году Дмитрий Полубинский в третий раз был избран послом на сейм.

Семья 
Дмитрий Самуил Полубинский был дважды женат. Его первой женой была Констанция Стадницкая, дочь каштеляна пшемысльского Викторина Стадницкого. Дети: Михаил Полубинский, судья земский слонимский, Леон-Казимир Полубинский (ум. 1726), покоевый дворянин польского короля Яна Собеского, и Ремиан Полубинский ум. (1748), подкоморий слонимский.

Вторично женился на Петронелле Тышкевич, дочери каштеляна смоленского Петра Тышкевича. Сыновья: Пётр Полубинский (ум. 1727), прелат и пробст виленский, Антоний и Гилярий Полубинские. Дочери: Эльжбета, Катажина, Клара и Иоанна вступили в монашеский орден св. Бригитты в Вильно, Софья и Анна были незамужними, Анна стала женой Станислава Папроцкого. Констанция — жена судьи земского виленского Казимира Воловича. Флориана — жена стольника витебского Яна Немцевича. Евфросинья была замужем дважды: 1-й муж — войский мстиславский Михаил Корсак, 2-й муж — маршалок волковысский Теофил Олендзский.

Литература 
 Józef Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1687 году
Дмитрий Самуил
Военачальники Польши
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Польша)